Kōichi Saitō peut désigner :

 Kōichi Saitō (photographe) (1935-/), photographe japonais ;
 Kōichi Saitō (réalisateur) (1929-2009), réalisateur japonais ;
 Kōichi Saitō (directeur de la photographie), directeur de la photographie japonais ;